Supercupa Europei 2008 a fost a 33-a ediție a Supercupei Europei, s-a jucat între câștigătoarea Ligii Campionilor 2007-2008, Manchester United și cea a Cupei UEFA 2007-2008, Zenit St. Petersburg. Zenit St. Petersburg a câștigat meciul cu scorul de 2-1, pentru Zenit au marcat Pogrebnyak în minutul 44 și Danny în minutul 59. Pentru Manchester United a marcat Vidić în minutul 73.

Detalii

Vezi și 
 Liga Campionilor 2007-2008
 Cupa UEFA 2007–2008

Referințe 

Super Cup
Uefa Super Cup
Supercupa Europei